Šiaušė kan syfta på:

Geografi

Litauen 

 Šiaušė (träsk i Litauen), 
 Reka Shausha, vattendrag, 

Robotskapade Litauenförgreningar